Stop Me – raccolta di successi dei The Smiths
Stop Me... – canzone del 1987 dei The Smiths
Stop Me – singolo del 2007 di Mark Ronson, cover dei The Smiths
Stop Me – singolo del 2005 dei Planet Funk